ISO 3166-2:CZ is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Tsjechië. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 13 regio’s - region (en) / région (fr) / kraj (cs) - , 76 districten - district (en) / district (fr) / okres (cs) - en 1 hoofdstad - capital city (en) / ville capitale (fr) / hlavní mešto (cs) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat CZ voor Tsjechië, het tweede gedeelte is een tweecijferige code (regio's) of een driecijferig nummer (districten).

Codes

Zie ook 
 Regio's van Tsjechië
 Stadsdistricten van Praag
 Districten van Tsjechië
 .cz

2:CZ